Ро́щинский — микрорайон города Гатчины (Ленинградская область). Расположен в северной части города, примыкает к Рощинской улице (отсюда и название). Другое название — микрорайон «Р».

Граничит:
 на севере — с Орловой рощей
 на юго-востоке — с Въездом
 на юго-западе — с Хохловым полем

Микрорайон застроен пяти-девятиэтажными домами. Строительство началось в конце 1980-х годов.

Предприятия и организации 

 Школа № 8 (Центр образования) — построена в 2006 году
 Психоневрологический интернат
 Пожарная часть № 42
 Супермаркет «Народная 7Я»

Улицы микрорайона 

 улица Изотова. До 16 июня 2003 года — Ветеринарная улица, Ветеринарный переулок.
 Рощинская улица

Транспорт 

На перерёстке улиц Рощинской и Изотова расположена автобусная остановка маршрутов № 4, 4А, 8, 27, 29.

Примечания 

Районы Гатчины